Jan Jagiellończyk (1459–1501), alias Jan I Olbracht, król Polski
 Jan Jagiellończyk (1499–1538), alias Jan z Książąt Litewskich, biskup wileński, biskup poznański, nieślubny syn Zygmunta Starego z pochodzącą z Moraw Katarzyną Ochstat Telniczanką
 Jan Jagiellończyk (ok. 1521–po 1580), alias János Wass, nieślubny syn króla Czech i Węgier z dynastii Jagiellonów, Ludwika II Jagiellończyka.